Салто де Агва има више значења:

 Салто де Агва (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салто де Агва (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салто де Агва (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салто де Агва (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салто де Агва (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Салто де Агва (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салто де Агва (Салто де Агва, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салто де Агва (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салто де Агва (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салто де Агва (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салто де Агва, Салто де лос Ибара (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Салто де Агва, Салто де лос Ињигез (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику